Bosznia-Hercegovina
 Golo Brdo, falu Bijeljina községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Golo Brdo, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Golo Brdo, falu Skender-Vakuf községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Golo Brdo, falu Pozsegaszentpéter (Kaptol) községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Golo Brdo, falu Verőce községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szlovénia
Golo Brdo, falu Brda községben, Goriška régióban
Golo Brdo, falu Medvode községben, Közép-Szlovénia régióban